William Barnes (poeta)
 William Barnes (strzelec)